(730) Атанасия () — астероид главного пояса, открытый 10 апреля 1912 года австрийским астрономом И. Пализой в Венской обсерватории и названый греческим словом , означающим бессмертие.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Названия астероидов из древнегреческой мифологии